Istar peut désigner :

 ISTAR, acronyme de Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, & Reconnaissance ;
 Istar, variations symphoniques, poème symphonique de Vincent d'Indy ;
 Ištar, une déesse Mésopotamienne.
 iStar désigne également un appareil de prise de vue panoramique conçue par la société NCTec.